Novi val  se lahko nanaša na:

Gibanja v filmu
 Francoski novi val, ali La Nouvelle Vague, krovni pojem za skupino francoskih filmarjev v 1950-ih in 1960-ih letih

Gibanja v glasbi
 Glasba novega vala v Veliki Britaniji, ZDA in drugje konec 1970-ih in v 1980-ih letih
 Novi val britanskega heavy metala
 Novi val ameriškega heavy metala
 Neue Deutsche Welle, nemško gibanje glasbe novega vala konec 1970-ih in v začetku 1980-ih let
 Jugoslovanski novi val, znan tudi kot novi talas ali nov bran, jugoslovanska glasbena scena novega vala konec 1970-ih in v 1980-ih letih
Glej tudi Seznam izvajalcev in skupin novega vala.

Ostalo
 Novi val znanstvene fantastike, gibanje v znanstveni fantastiki